Przełęcz Siodełko (782 m) – przełęcz w Beskidzie Sądeckim położona na wysokości w Paśmie Radziejowej, pomiędzy szczytami Gronia (803 m) i nienazwanymi wierzchołkami o wysokości 808 m i 835 m.

Szlaki turystyczne 
  Główny Szlak Beskidzki na odcinku: Krościenko nad Dunajcem - Przełęcz Siodełko - Dzwonkówka - Przełęcz Przysłop - Skałka - Schronisko PTTK na Przehybie - Przehyba - Radziejowa

Polskie przełęcze Beskidu Sądeckiego